Le Tournoi de Toulon 2007 est un tournoi de football qui se tient en France, du 31 mai au 9 juin.

Équipes participantes 
 
  Chine
  Côte d'Ivoire 
 
  Ghana
  Japon

Stades 
Les matches se sont déroulés à : 
 Aubagne
 Hyères
 La Londe
 La Seyne
 Saint-Cyr-sur-Mer
 Solliès-Pont
 Toulon

La Compétition

Groupe A

Groupe B

Demi-finales

Match pour la

Finale

Récompenses 

 Meilleur buteur : Kevin Gameiro (5) 
 Meilleur joueur : Kevin Gameiro 
 Meilleur gardien : Ibrahim Koné

L'équipe de France 

2007
Football en France en 2007
Sport en mai 2007
Sport en juin 2007